Die Antalya Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Januar 2021 in Antalya stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Delray Beach die Delray Beach Open statt. Diese zählten, wie die Antalya Open, zur Kategorie ATP Tour 250.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 300.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 368.100 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 6. und 7. Januar 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 107 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 102 kB)

ATP Tour 2021
2021